Niemcy:
 Nagelberg – szczyt

Zobacz też:
 Brand-Nagelberg